Marvin Hagler (1954-2021), un boxeur américain.
 Tyjuan (Cedric) Hagler (1981-), un joueur américain de football américain.